Henri Mordacq (1868-1943), général de division, chef du cabinet militaire de Clemenceau entre 1917 et 1920 ;
 Charles Mordacq (1861-1934), homme de lettres et militant nationaliste français, frère du précédent ;
 Stéphane Mordacq (1961-), joueur de hockey sur gazon français ;
 Arnaud Mordacq (1970-), pilote de rallyes français.